Hangard ist ein Ortsname:

 Hangard (Neunkirchen), Stadtteil von Neunkirchen, Landkreis Neunkirchen, Saarland
 Hangard (Somme), Gemeinde im Département Somme, Region Hauts-de-France, Frankreich